Calliergonella är ett släkte av bladmossor. Calliergonella ingår i familjen Amblystegiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Calliergonella